Pamphülosz görög mitológiai alak, Aigimiosz fia
 Pamphülosz (1. század) görög orvos